Ábrahám Attila (1962) nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Ábrahám Attila (1967) olimpiai bajnok kajakozó, sportvezető